Ерлан Зайруллаевич Нигматулин ( род. 31 августа 1962; , Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический и общественный деятель,  (1999). Акционер компании ТОО "YDD Corporation",  ТОО "AsiaFerroAlloys", АО "Каражыра", ТОО "Kaz Silicon", ТОО "EkibastuzFerroAlloys".

Биография 
Ерлан Зайруллаевич Нигматулин Родился 31 августа 1962 года в городе Караганда. 

По национальности - казах.

В 1983 году окончил Карагандинский кооперативный институт по специальности бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.

В 1999 году Институт экономики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, удостоен ученой степени Кандидата экономических наук, тема диссертации: «Приоритеты инвестиционной политики Казахстана в условиях глобализации и кризисности мировой экономики».

В 2000 году окончил Современный Гуманитарный Университет г. Москва, присвоена степень Бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность 
С 1983 по 1984 годы — Ревизор управления торговли Джезказганского облисполкома.

С 1984 по 1991 годы — Заместитель директора, директор Джезказганского треста столовых и ресторанов, директор торгово-закупочной базы областного управления торговли.

С 1991 по 1993 годы — Начальник отдела рабочего снабжения НПО «Джезказганцветмет», директор Балхашского горторга.

С 1993 по 1995 годы — Директор торгового дома «Ер-Канат».

С 1995 по 1999 годы — Генеральный директор ТОО «Импульс».

Выборные должности, депутатство 
С 1999 по 2012 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІ, ІІІ и IV созывов, Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию, член депутатской группы по народонаселению и развитию «Отбасы», член депутатской группы «Ауыл» (с 2004 по 2007 годы), Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию (с 2007 по 2011 годы).

С 2012 по 2015 годы — Депутат Сенат Парламента Республики Казахстан, Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Прочие должности 
 Член Общественного Совета по контролю за деятельностью полиции при Министре внутренних дел Республики Казахстан.
 Член Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.
 Член группы по сотрудничеству с Конгрессом Соединенных Штатов Америки.
 Член группы сотрудничества с Милли Меджилисом (Национальным Собранием) Азербайджанской Республики и др.

Награды и звания 
 Медаль «Шапагат» (2001)
 Орден Курмет (2006)
 Орден «Содружество» (МПА СНГ, 2008)
 Орден Парасат (2013)
 Орден «Барыс» 3 степени (Указом президента РК от 2 декабря 2021 года);
 Почётный гражданин Актогайского района и города Приозерск Карагандинской области и др.
 Почётная грамота Государственной Думы РФ за большой вклад в развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских связей (2011).
 Награждён правительственными и юбилейными государственными медалями Республики Казахстан.

Семья 
 Отец: Зайрулла Нигматулин (1919—2013) — Ветеран Великой Отечественной войны и труда, Почетный гражданин города Караганды.
 Мать: Зейнеп Кариева (1920—2018).
 Женат: жена — Серикбаева Бакыт Каирбековна (1962 г.р.).
 Дети: дочери — Малика (1983 г.р.), Мадина (1984 г.р.), Карима (1995 г.р.).
 Брат-близнец Нурлан Нигматулин (1962 г.р.) — Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2016).

Примечания

Ссылки 
 1. Сайт Сенат Парламента Республики Казахстан — Ерлан Зайруллаевич Нигматулин Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий

Выпускники вузов Казахстана
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва